Контрол може да се отнася за:
 контрол - основна функция на системата за управление и нейни прояви в разни области:
 самоконтрол
 държавен контрол
 финансов контрол
 технически контрол
 контрол на съзнанието
 „Контрол“ – българска рокгрупа
 „Контрол“ – американски криминален филм от 2004 г.
 „Контрол“ – австралийски късометражен филм от 2005 г.
 „Контрол“ – британски биографичен филм от 2007 г.
 „Контрол“ – роман на Виктор Суворов